een landtong
 Uitham, een voormalige buurtschap bij Harkstede
 Uitham, een andere naam voor het verdronken dorp Houwingaham
 Jan Uitham